Алексей Никитич Акутин (1782—1840) — русский архитектор.

Биография 
Сын штаб-офицера. В 1802 году окончил Императорскую Академию художеств, получил 2 серебряные медали, выпущен со званием художника по архитектуре с правом на чин XIV класса. Определён состоять при Кабинете Его Величества. В 1803 году построил маяк в Ревельском порте. В 1805 году построил госпиталь в Ораниенбауме. Был определён архитектором в Ревель, где занимался строительством портовых сооружений. В июне 1811 года был определён в Кронштадтский строительный комитет, служа в котором участвовал в сооружении множества построек. В 1830 году заведовал чертёжной морской строительной частью, а затем, перейдя в ведомство Департамента военных поселений, строил в Санкт-Петербурге казармы и госпитали. Акутин построил здание сухопутного госпиталя у Смольного, а также здание при казармах лейб-гвардии Преображенского полка.

Известные постройки 
 Маяк (Ревель, 1803)
 Госпиталь (Ораниенбаум, 1805)
 Андреевский собор (Кронштадт, 1811—1817)
 Церковь Александра Невского при Николаевском Морском госпитале (Кронштадт, 1837—1840)

Примечания

Литература 
 ;
 Формул. спис. в Спб. сенат. архиве 1827 г.;
 Дело по Морскому строит. комитету;
 «Отчёты» Имп. акад. художеств разных годов;

Ссылки 
 .

Архитекторы Российской империи
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы Таллина
Выпускники Императорской Академии художеств